Caio Canínio Rébilo — general do exército de Júlio César e cônsul sufecto romano em 45 a.C.
 Caio Canínio Rébilo (cônsul em 12 a.C.) — cônsul romano em 12 a.C. e filho do anterior
 Caio Canínio Rébilo (cônsul em 37) — cônsul romano em 37, se matou em 57

Desambiguações de antropônimos